In Utero (film), een documentairefilm van Kathleen Man Gyllenhaal
 In Utero (album), een studioalbum van Nirvana